Forkortelsen CMC har flere forskellige betydninger:
 Naturvidenskab:
 Kritisk micellekoncentration (CMC)
 Firmaer:
 CMC Records
 CMC International